Кашти́лью и Касти́лью () — португальская и бразильская фамилия, топоним.

Носители фамилии 
 Каштилью, Антониу Фелисиану де (1800—1875) — португальский писатель и поэт.
 Кастилью, Юри де Фрейтас (род. 1995) — бразильский футболист.

Топоним 
 Кастилью — муниципалитет в Бразилии в штате Сан-Паулу.